Юмос (озеро)
 Юмос (река) — река в Мурманской области России.